Унеюв:

 Унеюв — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Поддембицкий повят.
 Унеюв — гмина (волость) в Польше, входит в Поддембицкий повят, Лодзинское воеводство.